Skoura är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Ouarzazate och regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Skoura ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Skoura är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Skoura. Runt Skoura är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Skoura är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Souss-Massa-Draâ